La stagione 2020-21 è stata la 105ª stagione della Isthmian League, una competizione calcistica inglese con squadre semiprofessionali e dilettanti di Londra, Inghilterra orientale e sud-orientale. La lega gestisce quattro divisioni, la Premier Division alla Fase 3 e tre divisioni, Nord, Centro-Sud e Sud-Est alla Fase 4 del Sistema Lega Nazionale. Questa è stata la terza stagione a consistere in quattro divisioni dopo che la lega ha riorganizzato l'ex South Division nelle nuove divisioni South Central e South East.

Le assegnazioni per i passaggi 3 e 4 per la stagione 2020-21 sono state annunciate dalla FA il 21 luglio. Non sono state apportate modifiche alle costituzioni di nessuna delle divisioni all'interno della Isthmian League.

Premier Division

Squadre partecipanti

Classifica finale

North Division

Squadre partecipanti

Classifica finale

South Central Division

Squadre partecipanti

Classifica finale

South East Division

Cambiamenti di squadra dalla scorsa stagione 
La South East Division comprende 19 delle 20 squadre che hanno gareggiato nella competizione interrotta la stagione precedente. Guernsey si è ritirato da questa stagione a causa di restrizioni di viaggio.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Note 

Isthmian League